Laverton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Laverton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Laverton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Laverton – miasto w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 Laverton – miasto w Australii, w stanie Wiktoria, na przedmieściach Melbourne